Sant’Anastasia (település), község (comune) Olaszország Campania régiójában, Nápoly megyében
Sant’Anastasia (Verona), városrész
Sant’Anastasia al Palatino, bíborosi címtemplom Rómában